John Tranter ist der Name folgender Personen:

* John Tranter (Dichter) (* 1943), australischer Dichter und Herausgeber 
 John Tranter (Sänger) (* 1946), britischer Opernsänger (Bass)